Seldeneck steht für:

 Seldeneck (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen in Baden-Württemberg
 Burg Seldeneck, Burgruine bei Creglingen
 Seldeneck (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

Seldeneck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Seldeneck (1864–1922), deutscher Schauspieler
 Wilhelm von Seldeneck (1849–1925), deutscher Unternehmer